Аллсвенскан 1990 — 66-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1990 року розпочався 4 квітня й завершився 3 листопада.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Плей-оф

Півфінали 
Естерс ІФ — ІФК Норрчепінг 4:3, 1:2
Еребру — ІФК Гетеборг 1:1, 1:2

Фінал 
ІФК Норрчепінг — ІФК Гетеборг 0:0, 0:3

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1990 у шведському спорті